FdK est un sigle qui peut désigner :
 Friedensbund der Kriegsteilnehmer, une défunte association pacifiste et anti-militariste de la République de Weimar.

FDK est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public situé dans la ville de Frederick, aux États-Unis.
Code IATA des aéroports